Ерзуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерзуново — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Ерзуново — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.